Ел Габино има више значења:

 Ел Габино (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Габино, Ел Габинито (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику